Клайнзауберниц или Зу́борничка (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Мальшвиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится около южного берега озера Ольбазе северо-восточнее Мальшвица. В деревне соединяются автомобильные дороги S 110 и S 109.

Соседние населённые пункты: на северо-востоке — деревня Дубо коммуны Хоэндубрау, на востоке — деревня Вукранчицы коммуны Хоэндубрау, на юге — деревня Дубравка, на западе — деревня Гучина и на северо-западе за озером Ольбазе — деревня Строжа.

История 
Впервые упоминается в 1419 году под наименованием Zaubernicz parva.

До 1994 года была центром одноимённой коммуны. С 1994 года входит в состав современной коммуны Мальшвиц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Zaubernicz parva, 1419
 Sawbernicz, 1490
 Cleyne Sawbernicz, 1504
 Kleinsaubernitz, 1658
 Klein Sauberniz, 1791

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 238 человек (из них — 212 серболужичан (89 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 928 человек серболужицкое население деревни составляло 31,8 % (из них верхнелужицким языком владело 255 взрослых и 40 несовершеннолетних).

Примечания

Литература 
 Kleinsaubernitz/Zubornička, Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 304—306.

Ссылки 
 Kleinsaubernitz/ Zubornička , Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen
  Kleinsaubernitz , Официальный сайт коммуны Мальшвиц

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Мальшвиц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области